J Mascis, ou Jay Mascis, de son vrai nom Joseph Donald Mascis, né le , est un musicien américain, plus connu pour être le compositeur, chanteur et guitariste du groupe de rock américain Dinosaur Jr..

Mascis a aussi joué au cinéma comme dans le film The Double de Richard Ayoade.

Discographie

Albums studio

Compilations & Live 
 

Chanteur américain du XXe siècle
Guitariste américain
Auteur-compositeur-interprète américain
Étudiant de l'université du Massachusetts à Amherst
Naissance en décembre 1965
Naissance à Amherst (Massachusetts)
Chanteur américain du XXIe siècle